Supercoppa lussemburghese – torneo lussemburghese di pallavolo femminile
 Supercoppa lussemburghese – torneo lussemburghese di pallavolo maschile